Walter Rau  (* 20. August 1939 in Frankfurt am Main) ist ein deutscher Stiftungsmanager.

Leben 
Parallel zur Berufsausbildung als Banker studierte Walter Rau an der Akademie für Welthandel und der HfB in Frankfurt am Main. Berufliche Stationen im Konzern der Dresdner Bank AG führten  nach Aufenthalten in London und Zürich zur Konzerntochter
Hardy & Co Privatbankiers in Frankfurt und später wieder bis zu seiner Pensionierung 2003 in den Konzern zurück.
Auf diesen Stationen war er der Impulsgeber für diverse Stiftungen und übernahm häufig auch die Stiftungsadministration.
Seit 1966 ist er verheiratet mit Brigitte Rau, geborene Kratz (* 1944), er hat eine Tochter.

Ehrungen 
 2006: Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland

Veröffentlichungen 
 1981:  Zeitgeschichte einer Bank  Dt. Palästina-Bank, Jaffe & Trier, Westbank, Südbank GmbH, Frankfurt am Main

Weblinks 

 Dokumentation Südbank von Walter Rau  (www.frankfurt-main.ihk.de)  sowie im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
  Literatur von und über Walter Rau auf den Internetseiten.(www.berner-stiftung.de, http://www.biophys.mpg.de/,www.firstfive.com)

Einzelnachweise 

Manager
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Deutscher
Geboren 1939
Mann